Commissievergadering (algemeen) - een vergadering van een commissie
 Commissievergadering (Tweede Kamer) - een vergadering van een commissie van de Tweede Kamer in Nederland
 Commissievergadering (Eerste Kamer) - een vergadering van een commissie van de Eerste Kamer in Nederland
 Commissievergadering (gemeenteraad) - een vergadering van een gemeentelijke raadscommissie
 Vergadering Europese Commissie - wekelijkse vergadering van het college van commissarissen van de Europese Commissie